

Geografia 
 Yala – nome alternativo di Patan (Nepal)
 Yala – una delle diciotto local government area della Nigeria
 Yala – parco nazionale dello Sri Lanka
 Yala – provincia della Thailandia
 Yala – città della provincia di Yala
 Yala – distretto capoluogo della provincia di Yala
 Yala – comune dell'Argentina
 Yala – fiume della Nigeria
 Guna Yala – comarca di Panama
 Yala – cratere sulla superficie di Marte
 Borkou Yala – dipartimento del Ciad
 Yala – villaggio della Costa d'Avorio
 Yala – comune del Kenya

Musica 
 Y.A.L.A. – singolo del 2013 di M.I.A.
 Y.A.L.A – album del 2018 dei Genetikk

Altro 
 Yala – nome alternativo del gruppo etnico Yi
 Yala – gruppo etnico della Nigeria
 Yala – genere di falena